Андре́а Манчи́ни (; 13 августа 1992, Генуя, Италия) — итальянский футболист, нападающий. Сын Роберто Манчини.

Карьера 
Начинал карьеру в клубе «Интернационале», тренером которого был его отец. В 2010 году вслед за отцом перешёл в молодёжную команду «Манчестер Сити». В ноябре 2011 года был отдан в аренду в клуб «Олдем Атлетик», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне. 5 ноября в матче английской Лиги один против «Бери» (0:2), вышел на замену на 85-й минуте вместо Зандера Даймонда. В 2012 году выступал в аренде за клуб итальянской Серии Д «Фано». Летом того же года покинул «Манчестер Сити» и перешёл в «Реал Вальядолид», однако следующий сезон провёл в фарм-клубе «Вальядолида» в четвёртой испанской лиге. По окончании сезона перешёл в венгерский «Гонвед». 28 июля 2013 года дебютировал в чемпионате Венгрии, выйдя на замену на 74-й минуте в матче первого тура проитив клуба «Кечкемет». Также в составе «Гонведа» сыграл 2 матча в отборочном раунде Лиги Европы против черногорского «Челика». В октябре 2014 года разорвал контракт с клубом. В начале 2015 года в качестве свободного агента перешёл в другой венгерский клуб «Халадаш», за который сыграл 2 матча в чемпионате Венгрии. Всего же в Высшей лиге Венгрии провёл 13 матчей и не отметился результативными действиями. В марте 2016 года подписал контракт с клубом MLS «Ди Си Юнайтед», однако ни разу не вышел на поле в матчах лиги, отыграв единственный матч за команду 16 июня 2016 года в рамках Кубка США.

Семья 
 Отец Роберто Манчини (р. 1964) — бывший футболист, многократный чемпион Италии, игрок сборной Италии. После окончания игровой карьеры работает тренером. В 2015 году введён в Зал славы итальянского футбола.
 Брат Филиппо (р. 1990) — также футболист, начинал карьеру в составе «Интернационале». 17 января 2008 года сыграл свой единственный матч за основную команду «Интера» в Кубке Италии. В дальнейшем также выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити».
 Сестра Камилла (р. 1995).

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Фано»
Игроки ФК «Реал Вальядолид B»
Игроки ФК «Гонвед»
Игроки ФК «Халадаш»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (2010)